Безпельченко:

 Безпельченко — українське прізвище.
 Безпельченко Остап — козак Борзняської сотні Чернігівського полку (Реєстр Війська Запорозького 1649).

Українські прізвища
Прізвища на -енко